Las elecciones municipales en Madrid pueden hacer referencia (entre otros) a los siguientes artículos:
 Anexo:Elecciones municipales de 1913 en Madrid
 Anexo:Elecciones municipales de 1917 en Madrid
 Anexo:Elecciones municipales de 1917 en Madrid
 Anexo:Elecciones municipales de 1922 en Madrid
 Elecciones municipales de 1931 en Madrid
 Elecciones municipales de 1948 en Madrid
 Elecciones municipales de 1951 en Madrid
 Elecciones municipales de 1954 en Madrid
 Elecciones municipales de 1957 en Madrid
 Elecciones municipales de 1960 en Madrid
 Elecciones municipales de 1963 en Madrid
 Elecciones municipales de 1966 en Madrid
 Elecciones municipales de 1970 en Madrid
 Elecciones municipales de 1973 en Madrid
 Elecciones municipales de 1979 en Madrid
 Elecciones municipales de 1983 en Madrid
 Elecciones municipales de 1987 en Madrid
 Elecciones municipales de 1991 en Madrid
 Elecciones municipales de 1995 en Madrid
 Elecciones municipales de 1999 en Madrid
 Elecciones municipales de 2003 en Madrid
 Elecciones municipales de 2007 en Madrid
 Elecciones municipales de 2011 en Madrid
 Elecciones municipales de 2015 en Madrid
 Elecciones municipales de 2019 en Madrid